Васи́лий Васи́льевич Зве́рев:
 Зверев, Василий Васильевич (1865—1904) — инженер-механик русского флота, участник русско-японской войны.
 Зверев, Василий Васильевич (1909—1947) — Герой Советского Союза, подполковник.
 Зверев, Василий Васильевич (род. 1957) — российский историк, профессор РАНХиГС.